Nikolaus Poda von Neuhaus - entomologo austriaco
Zylyftar Poda - rivoluzionario albanese